Маргарита Джепа (; род. 2 апреля, 1932, Люшня, Албанское королевство) — албанская  театра и кино. Работает в Национальном театре Албании (Тирана). Народная артистка Албании.

Биография 
В 1950 году окончила класс драматическую школы искусств Джордан Миссия в Тиране и начала работу в коллективе театра в Тиране, в котором выступала около 40 лет, с перерывами в 1952-1957 годы, когда посвятила себя выступлениям на эстраде. В театре «Teatri Popullor» сыграла более 150 ролей. В кино дебютировала в 1965 году в фильме «Vitet e para». С тех пор снялась в 32 фильмах. В 1989 году вышла на пенсию, но по-прежнему входит в совет художественного Театра Национального.

Примечания

Ссылки 
 
 Margarita Xhepa at Kinemaja Shqiptare (in Albanian)